Лорі Макніл і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Макніл, яка виступала в парі з Ніколь Арендт.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титлу, у фіналі перемігши пару Арендт і Макніл з рахунком 6–4, 3–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Яна Новотна (півфінал)
 Мері Джо Фернандес /  Чанда Рубін (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес /  Кончіта Мартінес (1-ше коло)
 Ніколь Арендт /  Лорі Макніл (фінал)

Сітка

Посилання 
 Advanta Championships 1996 of Philadelphia Doubles Draw 

Advanta Championships Philadelphia
Тур WTA 1996